Роман Михайлович Мысак (; ) — украинский футболист, вратарь армянского клуба «Алашкерт».

Карьера 
Воспитанник СДЮШОР «Карпаты» (Львов). Выступал за «Карпаты-2» и молодёжный состав «Карпат». С начала 2011 года по лето 2012 года арендовался «Крымтеплицей». В Украинской Премьер-лиге дебютировал 6 октября 2012 года в матче против луганской «Зари».

31 августа 2018 года стал игроком датского клуба «Орхус», подписавши контракт до конца 2018 года.

Достижения 
 Победитель Молодёжного первенства Украины 2009/10.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Карпаты»

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Крымтеплица»
Игроки ФК «Рух» Львов
Игроки ФК «Карпаты-2»
Игроки ФК «Десна»
Игроки ФК «Алашкерт»